Pal Joey peut faire référence à :
Pal Joey, comédie musicale américaine de John O'Hara, lyrics de Lorenz Hart et musique de Richard Rodgers créée à Broadway en 1940 ;
 La Blonde ou la Rousse  (Pal Joey), film musical américain de George Stevens sorti en 1957 et adapté de la comédie musicale précédente.